Hartley House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hartley House (South Carolina), ID-Nr. 82003878
 Hartley House (Texas), ID-Nr. 83004437